Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 457 dans le monde.

 Route fédérale 457 en Allemagne
 RS-457 au Brésil
 Route nationale 457 en France